Skoatterwâld, woonwijk in Heerenveen
Sportpark Skoatterwâld in Heerenveen